Саксонський Лазар Якович (1897 — ?) — український піаніст і композитор.
 Моріц Саксонський (1696–1750) — французький військовий діяч, маршал Франції.
 Святий Адам Саксонський (? — 1210) — середньовічний німецький святий, монах бенедиктинець-цистерніанець, священик.
 Август II Саксонський (1670–1733) — король Речі Посполитої (1697–1706, 1709–1733), курфюрст Саксонії (Фрідріх-Август І з 1694).
 Мориць Саксонський (1521–1553 рр.) – курфюрст Саксонії

Див. також 
 Саксонська